Kapellen eller Cappellen kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Kapellen, Belgien – en kommun i Flandern, Antwerpen,

Luxemburg 

 Capellen (kanton) – en kanton i västra Luxemburg 
 Capellen – en mindre stad i kommunen Mamer

Tyskland 

 Kappeln – ort, Schleswig-Holstein, 
 Kapellen-Drusweiler – kommun i Landkreis Südliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz, 
 Geldern-Kapellen
 Grevenbroich-Kapellen
 Moers-Kapellen
 Wuppertal-Kapellen

Österrike 

 Kapellen (kommun) – en kommun i Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag,